Anadyr () bezeichnet:

mehrere geographische Begriffe in der ostrussischen Region Tschukotka:
 Anadyr (Stadt)
 Anadyr (Fluss)
 Anadyrtiefland
 Anadyr-Plateau
 Anadyrgebirge, siehe Hochland von Tschukotka

Sonstiges:
 Anadyrgolf, einen Golf in der Beringsee
 Anadyrski Ostrog, eine ehemalige Siedlung
 Operation Anadyr, Codename einer sowjetischen Militäroperation